Jeferson Gamin (mais conhecido como Bacudo; Passo Fundo, ) é um cantor brasileiro, integrante do conjunto de música tradicional gaúcha Os Monarcas.

Integra Os Monarcas desde 2012, dividindo a voz principal do grupo com Ivan Vargas.

Discografia:

• Onde Eu Nasci (2006) - Vertical

• Amor e Tradição (2012) - Vertical

Os Monarcas
Cantores do Brasil
Naturais de Passo Fundo